Аррайолуш:

 Аррайолуш — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Эвора.
 Аррайолуш — фрегезия (район) в муниципалитете Аррайолуш округа Эвора в Португалии.
 Замок Аррайолуш — средневековый замок в деревне Аррайолуш округа Эвора Португалии.
 Граф де Аррайолуш — португальский дворянский титул, созданный королевским указом 1377 года королём Фернанду I.